Ел Екимите има више значења:

 Ел Екимите (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Екимите (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику